Barcelona, Catalunya, Espanya
 Buenos Aires, Argentina
 Melbourne, Austràlia
 Nova Orleans, Louisiana, Estats Units
 Niça, França
 Rio de Janeiro, Brasil

Referències